dekanat Hajnówka – dekanat Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego, diecezja drohiczyńska
 dekanat Hajnówka – dekanat Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, diecezja warszawsko-bielska